Ви́ктор Смирно́в:
 Смирнов, Виктор Васильевич (род. 1933) — русский писатель и сценарист.
 Смирнов, Виктор Викторович (1934—2013) — советский и российский балетмейстер.
 
 Смирнов, Виктор Дмитриевич (1909—1969) — советский металлург.
 Смирнов, Виктор Иванович (1902 — ?) — советский военный политический деятель, генерал-лейтенант авиации.
 Смирнов, Виктор Ильич (род. 1929) — советский государственный и партийный деятель.
 Смирнов, Виктор Иустинович (1903—1989) — генерал-майор авиации.
 
 
 
 Смирнов, Виктор Сергеевич (род. 1986) — украинский пловец, Герой Украины.
 
 Смирнов, Виктор Юрьевич (род. 1955) — советский и российский дипломат. Примечания